Stanisław Różycki (zm. po 1651) – rektor Akademii Krakowskiej, prawnik
 Stanisław Różycki (zm. 1684) – stolnik łęczycki
 Stanisław Różycki – polski archiwista amator pochodzenia żydowskiego, członek grupy Oneg Szabat